Amaya bezeichnet:
 Amaya (Browser), experimenteller Browser und Web-Editor
 Amaya, archäologische Ausgrabungsstätte in der spanischen Provinz Burgos
 mehrere Baranggays in der philippinischen Stadtgemeinde Tanza
 Amaya (Vorname), weiblicher Vorname

Amaya ist der Name folgender Personen:

 Nachname:
 Angel Amaya (* 1934), venezolanischer Boxer
 Carmen Amaya (1913–1963), spanische Flamencotänzerin und -sängerin
 Dolores Amaya (* 1980), argentinische Ruderin
 Efraín Amaya (* 1959), venezolanischer Komponist und Dirigent
 Iván Amaya (* 1978), spanischer Fußballspieler
 Jorge Amaya (* 1934), argentinischer Reitsportler
 Laura Amaya (* 1976), mexikanische Badmintonspielerin
 Lorenzo Amaya (1896–1969), argentinischer Sportschütze
 Micaela Flores Amaya (* 1938), genannt La Chunga, spanische Tänzerin und Malerin
 Ramón Amaya Amador (1916–1966), honduranischer Autor
 Remedios Amaya (* 1962), Künstlername der spanischen Flamencosängerin María Dolores Amaya Vega
 Roberto Amaya (* 1944), argentinischer Boxer
 Victor Amaya (* 1954), US-amerikanischer Tennisspieler

 Namensbestandteil:
 Jaime Prieto Amaya (1941–2010), kolumbianischer Theologe und römisch-katholischer Bischof

Siehe auch:
 Amaya Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien